Монморен — имя собственное.
Топонимы
 Монморен () — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Монморен () — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Монморен () — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.

Персоналии
 Монморен, Арман Марк де (Armand Marc de Montmorin; 1745—1792) — французский дипломат и политик, министр иностранных дел.

Примечания